Каме́нная Ба́лка:

Россия

Украина